Dimetilheksan se može osnositi na:

 2,2-Dimetilheksan
 2,3-Dimetilheksan
 2,4-Dimetilheksan
 2,5-Dimetilheksan
 3,3-Dimetilheksan
 3,4-Dimetilheksan